Кочоапа ел Гранде има више значења:

 Општина Кочоапа ел Гранде (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Кочоапа ел Гранде (Кочоапа ел Гранде, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику